Покалькы (приток Таза)
 Покалькы (приток Худосея)